28-й чемпионат мира по академической гребле прошёл с 9 по 13 сентября 1998 года близ немецкого Кёльна.

Призёры

Мужчины

Распределение наград

Медалисты от России 
  Одиночки (женщины) — Ирина Федотова
  Четвёрки парные (женщины) — Оксана Дороднова, Юлия Левина, Лариса Мерк, Инна Моисеева

Примечания 

Чемпионаты мира по академической гребле
Чемпионаты мира в Германии
Международные спортивные соревнования в Кёльне